Mariama Sylla, femme politique guinéenne ;
 Mariama Sylla, chef d'entreprise sénégalaise ;
 Mariama Sylla, actrice et metteure en scène suisse ;
 Mariama Sylla Faye, réalisatrice et productrice sénégalaise.